Závod na 5000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal v hale Richmond Olympic Oval v Richmondu dne 13. února 2010. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 5000 m mužů, isuresults.eu

Muži 05000